El condado de Anderson puede hacer referencia a varios condados de los Estados Unidos:

 Condado de Anderson, en Carolina del Sur.
 Condado de Anderson, en Kansas.
 Condado de Anderson, en Kentucky.
 Condado de Anderson, en Tennessee.
 Condado de Anderson, en Texas.